Барра-ди-Сан-Франсиску:

 Барра-ди-Сан-Франсиску — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту. 
 Барра-ди-Сан-Франсиску — микрорегион в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.